Эспиноса-де-Сервера ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Население — 102 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
  Web no oficial de Espinosa de Cervera

Муниципалитеты Бургоса